Zaschendorf steht für: 
 Zaschendorf (Dresden), Ortsteil der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen
 Zaschendorf (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil der Gemeinde Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zaschendorf (Meißen), Ortsteil der Stadt Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen